A sua sede Úku

Pessoas
Monica Seles

Localidades

Seles

Selles - diversas localidades homônimas

Outros
Seles - uma personagem do jogo Tales of Symphonia, filha de Zelos Wilder

Desambiguação
Desambiguações de topônimos